Сравне́ние — процесс количественного или качественного сопоставления разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недостатков) двух (и более) объектов, выяснение, какой из двух (и более) объектов лучше в целом («интегральное сопоставление»), утверждение, что данные объекты равны или подобны, приравнивание, уподобление. Возможные значения:
 Сравнение в ряде социальных наук и в философии — познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов.
 Сравнение по модулю натурального числа — понятие, на котором основана модулярная арифметика, применяющаяся во многих областях математики.
 Сравнение в программировании — общее название ряда операций над па́рами значений одного типа, реализующих математические отношения равенства и порядка.
 Сравнение в стилистике и литературе — фигура речи, в которой происходит уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них признаку.
 Сравнение в лингвистике — синтаксическая конструкция, использующаяся для выражения сравнения.

Литература 
 Федоров Б. И. Логико-гносеологическая природа сравнения // Логико-философские штудии-2. Сб. статей. Под ред. С. И. Дудника, Я. А. Слинина.-СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С. 159—170.